Château de Sohan, en Belgique
 Sohan, confiserie iranienne